HMAS Sydney je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Sydney (1912)
 HMAS Sydney (1934)
 HMAS Sydney (1944)
 HMAS Sydney (FFG03)
 HMAS Sydney (2017)

Sydney